

Persone 
 Dexter Boney – cestista statunitense 
 Boney James – sassofonista statunitense
 Boney Kapoor – produttore cinematografico indiano

Televisione 
 Boney – serie televisiva australiana

Musica 
 Boney M. – gruppo musicale tedesco

Pagine correlate 

 Bonney (disambigua)
 Bonny